14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин прошёл одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире приняли участие 24 сборные. Победителем турнира стала сборная Испании, получившая таким образом право участия в чемпионате мира 2021 года в Египте.

 Австрия принимала чемпионат Европы в 2010 году, турнир прошёл в пяти городах.
 Норвегия принимала чемпионат Европы в 2008 году, турнир прошёл в пяти городах страны.
 Швеция принимала чемпионат Европы в 2002 году, турнир состоялся в шести городах этого государства.

Отборочный турнир

Квалифицировавшиеся участники 
В финальном раунде чемпионата Европы принимали участие 24 сборные.

Места проведения

Жеребьёвка 
Жеребьевка состоялась в здание Erste Bank в Вене 28 июня 2019 года.

Посев

Соревнования

Предварительный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Основной раунд 
В Основном раунде 12 команд разделены на две группы. В первой группе участвуют сборные, занявшие 1-2 место в группах A, B, С а во второй — занявшие 1-2 место в группах D, Е и F. Очки, набранные прошедшими командами в матчах друг против друга на предварительном этапе, перенесены в Основной раунд.

В полуфинал выйдут по две лучшие команды каждой группы. Третьи команды сыграют матч за 5-е место.

Группа I

Группа II

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоги турнира

Положение команд

Символическая сборная

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок (MVP) —  Домагой Дувняк
 Лучший бомбардир —  Саннер Сагосен (65 голов)
 Лучший игрок оборонительного плана —  Хендрик Пекелер

Лучшие бомбардиры 

Источник

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по гандболу
2020 год в гандболе
Спорт в Австрии в 2020 году
Спорт в Швеции в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Австрии
Чемпионаты Европы в Норвегии
Чемпионаты Европы в Швеции
гандбол
Январь 2020 года в Европе
Гандбол в Австрии
Международные соревнования по гандболу в Норвегии
Международные соревнования по гандболу в Швеции